

Населені пункти та їхні частини
 Смольниця — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Смольниця — село в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Смольниця — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Смольниця — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Смольниця — осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки